

События 
 Церковный собор в Севилье. Председатель Исидор.
 619—625 — Папа Бонифаций V.
 Смерть Абŷ Тāлиба, главы рода Хāшим, защищавшего своего сородича, Мухаммада, от преследований. Новый глава рода, `Абд ал-`Узза (Абŷ Лахаб), лишает Мухаммада своего покровительства

Родились 
 Ибн Аббас — исламский богослов, сподвижник и двоюродный брат пророка Мухаммеда.

Скончались 
 Абŷ Тāлиб, глава рода Хāшим (рода Мухаммада)
 14 сентября — Гун-ди (династия Суй), 3-й и последний император династии Суй.
 Иоанн Мосх — православный византийский монах.
 Иоанн V Милостивый — александрийский патриарх.
 2 февраля — Лаврентий Кентерберийский, второй архиепископ Кентерберийский.
 Финген мак Аэдо Дуйб — король Мунстера.
 30 апреля — Хадиджа бинт Хувайлид, первая и до своей смерти единственная жена пророка Мухаммада.
 Шибир-хан Тюрк-шад — каган Восточно-тюркского каганата.
 Элефтерий (экзарх Равенны).

См. также